Último Esfuerzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Último Esfuerzo, Balancán, ort, Tabasco, 
 Último Esfuerzo, Emiliano Zapata, ort, Tabasco,